Зотин — русская фамилия. Известные носители:
 Зотин, Виктор Гаврилович (род. 1947) — российский дипломат.
 Зотин, Владислав Максимович (род. 1942) — российский государственный деятель, первый президент Республики Марий Эл.
 Зотин, Георгий Степанович (1904—1972) — советский военачальник, командир 6-го Донбасского бомбардировочного авиационного корпуса во время Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации.
 Зотин, Игорь Михайлович (род. 1939) — советский фотограф, фотожурналист.
 Зотин, Ханс (род. 1939) — немецкий оперный певец (бас).